Elena Lizzi – politica italiana
 Fernando Lizzi – ingegnere italiano
 Vincenzo Lizzi – pugile italiano